Systematyka sosny (Pinus L. 1753) – w zależności od ujęcia systematycznego rodzaj Pinus dzielony jest na 2 lub 3 podrodzaje. Dwa z nich: Pinus i Strobus, są powszechnie akceptowane. Trzeci Ducampopinus jest wydzielany z podrodzaju Strobus. Podrodzaje różnią się wewnętrzną budową igieł (1 lub 2 wiązki przewodzące) oraz nasadami liści pierwotnych zbiegającymi się lub niezbiegającymi po pędzie (gałązki mogą być bruzdkowane lub gładkie).

Według The Compleat Botanica bazującej na systemie Reveala rodzaj sosna (Pinus L.) należy do gromady nagonasienne (Pinophyta Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal), podgromady nagonasienne drobnolistne (Pinophytina Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal), klasy iglaste (Pinopsida Burnett), podklasy Pinidae Cronquist Takht. & Zimmerm., rzędu sosnowce (Pinales Dumort.), podrzędu Pinineae Vines, rodziny sosnowate (Pinaceae Lindl.), podrodziny Pinoideae Link. 1831.

Według nowszych opracowań APW i Farjona rodzaj sosna (Pinus L.) należy do kladu roślin naczyniowych (Tracheophyta), kladu roślin nasiennych (Spermatophyta), nagonasiennych, rzędu sosnowców (Pinales), rodziny sosnowatych (Pinaceae), podrodziny sosnowych (Pinoideae Pilg.).

Dwa podrodzaje 
Price et al. w 1998 r. zrewidował systematykę rodzaju i wyodrębnił 111 gatunków. Podział ten był w 90% zgodny z zaproponowanym przez Farjona (2001), który wyróżnił 109 gatunków. 

Następnie analiza sekwencji DNA (Liston et al., 1999, 2003; Gernandt et al., 2001) i chloroplastowego DNA (Wang et al., 1999; Geada López et al., 2002; Gernandt et al., 2003, 2005) potwierdziły podział na dwa podrodzaje, ale zredukowały liczbę podsekcji, chociaż żaden z nowych podziałów nie jest uznawany za dominujący. Wietnamski gatunek P. krempfii posiada specyficzne spłaszczone igły i unikatową budowę anatomiczną drewna. Na tej podstawie rozważany był jako trzeci podrodzaj, ale wyniki badań genetycznych sugerują, że powinien być umieszczony w podrodzaju Strobus.

W podejściu kladystycznym na podstawie badań genetycznych wyróżnia się dwa podrodzaje:
 podrodzaj  Pinus  L. – liczący ok. 73 gatunków (2–6 igielne)
 podrodzaj  Strobus  Lemmon (syn. Apinus Necker, Caryopitys Small, Ducampopinus A. Cheval., Strobus Opiz) – liczący ok. 43 gatunków (1–5 igielne)

Kladogram rodzaju sosna:

Podrodzaj Strobus
 Kladogram sekcji Quinquefoliae

 Kladogram sekcji Parrya

Podrodzaj Pinus 
 Kladogram sekcji Trifoliae

 Kladogram sekcji Pinus

Trzy podrodzaje 
Historyczny podział rodzaju bazujący na wcześniejszych pracach Price et al. 1998.

Podrodzaj Pinus (Diploxylon Koehne) 
Igły z dwoma wiązkami przewodzącymi, najczęściej zebrane po 2-3 na krótkopędach. Aparaty szparkowe zebrane w linie ze wszystkich stron liścia. Igły piłkowane. Podsadki krótkopędów zbiegają na pędach. Na łuskach szyszek wypukłe tarczki (apofyza) z poprzecznym kantem oraz piramidką (umbo) na środku. Drewno relatywnie twarde w porównaniu do pozostałych podrodzajów sosny, ale miękkie względem drzew liściastych. Na przekroju drewna wyraźne, żywiczne słoje roczne.

Podrodzaj Pinus L. liczy 73 gatunki.
 sekcja Pinus – Europa, Azja, z wyjątkiem P. resinosa w północnej Ameryce Północnej i P. tropicalis na Kubie.  
 podsekcja Pinus 
 P. densata Masters – Pinus densata
 P. densiflora S. et Z. – sosna gęstokwiatowa
 P. heldreichii H. Christ – sosna bośniacka
 P. hwangshanensis W.Y.Hsia – Pinus hwangshanensis
 P. kesiya Royle ex Gordon – sosna wiotka
 P. luchuensis Mayr – Pinus luchuensis
 P. massoniana Lamb. – sosna Massona
 P. mugo Turra – sosna górska (kosodrzewina, kosówka)
 P. nigra Arn. – sosna czarna
 P. resinosa Ait. – sosna czerwona
 P. sylvestris L. – sosna zwyczajna (s. pospolita)
 P. tabuliformis Carr. – sosna chińska
 P. thunbergii Parl. – sosna Thunberga
 P. tropicalis Morelet  – sosna tropikalna
 P. yunnanensis Franch. - Pinus yunnanensis
 sekcja Pinea – basen Morza Śródziemnego  
 podsekcja Pinaster Loudon
 P. brutia Ten. – sosna kalabryjska
 P. canariensis C. Smith – sosna kanaryjska
 P. halepensis Mill. – sosna alepska
 P. latteri Mason – Pinus latteri
 P. merkusii Jung. et de Vriese – sosna Merkusa
 P. pinaster Ait. – sosna nadmorska
 P. roxburghii Sarg. – Pinus roxburghii
 podsekcja Pineae Little & Critchfield
 P. pinea L. – sosna pinia
 sekcja Trifoliis
 podsekcja Contortae Little & Critchfield – Ameryka Północna 
 P. banksiana Lamb. – sosna Banksa (banka)
 P. contorta Dougl. – sosna wydmowa
 podsekcja Australes Loudon – Ameryka Północna i Środkowa, Karaiby
 P. caribaea Morelet – sosna karaibska
 P. clausa Chapm. ex Engelm. – Pinus clausa
 P. cubensis Griseb. – sosna kubańska
 P. echinata Mill. – Pinus echinata
 P. elliottii Engelm. – Pinus elliottii
 P. glabra Walter – Pinus glabra
 P. occidentalis Sw. – Pinus occidentalis
 P. palustris Mill. – sosna długoigielna
 P. pungens Lamb. – sosna kłująca
 P. rigida Mill. – sosna smołowa
 P. serotina Michx. – Pinus serotina
 P. taeda L. – sosna taeda
 P. virginiana Mill. – sosna wirginijska
 podsekcja Ponderosae Loudon – Ameryka Środkowa, Meksyk, zachodnie USA, południowo-zachodnia Kanada.
 P. arizonica Engelm. – sosna arizońska
 P. coulteri D. Don – sosna Coultera
 P. devoniana – Pinus devoniana
 P. douglasiana Martínez – Pinus douglasiana
 P. durangensis  Martínez – Pinus durangensis
 P. engelmannii Carrière – Pinus engelmannii
 P. hartwegii – Pinus hartwegii
 P. jeffreyi Balf. – sosna Jeffreya
 P. maximinoi – Pinus maximinoi
 P. montezumae Lamb. – sosna Montezumy
 P. ponderosa Dougl. – sosna żółta
 P. pseudostrobus – Pinus pseudostrobus
 P. sabiniana Dougl. – Pinus sabiniana
 P. torreyana Carr. – Pinus torreyana
 P. washoensis H.Mason et Stockw. – syn. P. ponderosa subsp. ponderosa
 podsekcja Oocarpae Little & Critchfield – Ameryka Środkowa, Meksyk, zachodnie USA
 P. attenuata Lemm. – Pinus attenuata
 P. greggii – Pinus greggii
 P. herrerae – Pinus herrerae
 P. jaliscana – Pinus jaliscana
 P. lawsonii – Pinus lawsonii
 P. muricata D. Don – Pinus muricata
 P. oocarpa – Pinus oocarpa
 P. patula – Pinus patula
 P. praetermissa – Pinus praetermissa
 P. pringlei – Pinus pringlei
 P. radiata D. Don – sosna kalifornijska
 P. tecunumanii – Pinus tecunumanii
 P. teocote – Pinus teocote
 podsekcja Leiophyllae Loudon – Meksyk, południowo-zachodnie USA
 P. leiophylla – Pinus leiophylla
 P. lumholtzii – Pinus lumholtzii

Podrodzaj Ducampopinus 
Podrodzaj Ducampopinus (A. Cheval.) de Ferré ex Critchf. & Little liczy 20 gatunków.
 sekcja Ducampopinus
 podsekcja Krempfianae Little & Critchfield – Wietnam
 P. krempfii Lecomte – Pinus krempfii
 sekcja Gerardiana
 podsekcja Gerardianae Loudon – środkowa Azja
 P. bungeana Zucc. ex Endl. – sosna plamistokora
 P. gerardiana D. Don – sosna Gerarda
 P. squamata X. W. Li – Pinus squamata
 sekcja Parryana
 podsekcja Nelsoniae Van der Burgh – północno-wschodni Meksyk
 P. nelsonii Shaw – Pinus nelsonii
 podsekcja Rzedowskianae Carvajal – Meksyk
 P. maximartinezii Rzed. – Pinus maximartinezii
 P. pinceana Gord. – Pinus pinceana
 P. rzedowskii Madrigal & Caballero – Pinus rzedowskii
 podsekcja Cembroides Engelmann – Meksyk, południowy zachód USA
 P. cembroides Zucc. – Pinus cembroides
 P. culminicola Andresen & Beaman – Pinus culminicola
 P. discolor D. K. Bailey & Hawksw. – Pinus discolor
 P. edulis Engelm. – Pinus edulis
 P. johannis M.-F.Robert – Pinus johannis
 P. juarezensis Lanner – Pinus juarezensis (syn. P. quadrifolia)
 P. monophylla Torr. & Frém. – sosna jednoigielna
 P. orizabensis (D.K. Bailey) Bailey & Hawksw. – Pinus orizabensis
 P. remota (Little) D.K.Bailey & Hawksw. – Pinus remota
 podsekcja Balfourianae Engelmann – południowe USA
 P. aristata Engelm. – sosna oścista
 P. balfouriana Jeffrey ex Andr. Murray – Pinus balfouriana
 P. longaeva D.K. Bailey – sosna długowieczna

Podrodzaj Strobus (Haploxylon) 
Podrodzaj Strobus Lemmon liczy 23 gatunki.
 sekcja Strobus 
 podsekcja Strobi Loudon – Ameryka Północna i Środkowa, Europa i Azja
 P. amamiana Koidzumi - Pinus amamiana
 P. armandii Franchet – sosna Armanda
 P. ayacahuite Ehrenb. ex Schltdl. – sosna meksykańska
 P. bhutanica Grierson, Long & Page – Pinus bhutanica
 P. chiapensis (Martínez) Andresen – Pinus chiapensis
 P. dalatensis Ferré – Pinus dalatensis
 P. fenzeliana Handel-Mazzetti – Pinus fenzeliana
 P. flexilis James. – sosna giętka
 P. lambertiana Dougl. – sosna Lamberta (s. cukrowa)
 P. monticola Dougl. ex D. Don – sosna zachodnia
 P. morrisonicola Hayata – Pinus morrisonicola
 P. parviflora S. et Z. – sosna drobnokwiatowa
 P. peuce Griseb. – sosna rumelijska
 P. pumila (Pall) Regel – sosna karłowa (kosolimba)
 P. strobiformis Engelm. – Pinus strobiformis
 P. strobus L. – sosna wejmutka
 P. wallichiana A.B. Jacks – sosna himalajska
 P. wangii Hu & W.C.Cheng – Pinus wangii
 podsekcja Cembrae Loudon – Europa, północna Azja, zachodnia Ameryka Północna
 P. albicaulis Engelm. – Pinus albicaulis
 P. cembra L. – sosna limba (limba)
 P. koraiensis Sieb. et Zucc. – sosna koreańska
 P. sibirica Mayr. – sosna syberyjska

Przypisy

Zobacz też 
 Lista sosen z podziałem na regiony geograficzne

Sosnowate